

Geografia 
 Saraj, traslitterata anche come Saray – capitale del Khanato dell'Orda d'Oro
 Azerbaigian
 Saray – comune del distretto di Abşeron
 Saray – villaggio del distretto di Qubadlı
 Turchia
 Saray – comune della provincia di Tekirdağ
 Saray – comune della provincia di Van

Persone 
 Tum Saray – calciatore cambogiano